Чемпіонат Мальти з футболу 2022—2023 () — 108-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу.

Формат 
З цього сезону Мальтійська футбольна асоціація вирішила розширити лігу до 14 команд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2023
Мальта
Мальта
2022 у мальтійському спорті
2023 у мальтійському спорті